Альканьис ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Арагон. Занимает площадь 472.1 км². Население — 16291 человек (на 2010 год). Расстояние — 160 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página oficial del Ayuntamiento de Alcañiz
 Radio La Cotorra
 La Comarca
 CAI Aragón-Alcañiz
 Portal de eventos deportivos de la ciudad del motor y otros de ocio
 Portal web de empresas, servicios y profesionales del bajo aragon historico

Муниципалитеты Теруэля